Образова́ние:
 Образование — процесс передачи знаний, накопленных в культуре, индивиду.
 Образование — совокупность знаний, полученных в процессе, в результате обучения.
 Образование — уровень, степень познаний или образованность:
 Начальное образование
 Среднее образование
 Высшее образование
 Образование — синоним слов создание, появление, возникновение и так далее чего-либо.
 Образование — основание, организация чего-либо.

Название 
 «Образование» — педагогический журнал для родителей, наставниц и наставников, выпускавшийся в Санкт-Петербурге в конце XIX — начале XX века.
 «Образование» — русское и советское научное издательство в Санкт-Петербурге—Петрограде—Ленинграде, существовавшее с 1909 до 1930 года.
 «Образование» — программа по повышению качества образования, объявленная в 2005 году в рамках реализации четырёх приоритетных нацпроектов.
 «Образование» — российский банк.

См. также 
 Муниципальное образование — населённая территория, в границах которой местное самоуправление осуществляется непосредственно или через выборные и иные органы местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения.
 Формация